Turquia
Cocaeli (província)
İzmit — capital daquela província, também chamada antigamente Cocaeli, Kodja-eli ou Koja-eli

Desambiguações de topônimos